Mabra är ett släkte av fjärilar. Mabra ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Mabra